Herrschaft steht für:

 Herrschaft, soziale oder politische Hierarchisierung, Über- und Unterordnung
 Herrschaft (Territorium), Territorium eines Landesherrn
 Bündner Herrschaft, Region in Graubünden, siehe Kreis Maienfeld

Siehe auch:
 Herrschaftsform